Фома Андреевич Требин (18 октября 1904, Смоленская губерния — 9 июля 1971, Москва) — советский инженер, учёный, дипломат, профессор (1942), доктор технических наук (1941). Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Венесуэле (1945—1950); член коллегии в Министерстве нефтяной промышленности, начальник технического управления Министерства (1950—1953), Председатель Государственного научно-технического комитета Совета Министров РСФСР (1957—1960), зав. кафедрой разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений МИНХ и ГП им. И. М. Губкина (1958—1971) (ныне — Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина).

Биография 
Родился в деревне Успенское (ныне — в Смоленской области) в крестьянской семье. В 1916 г. окончил начальную сельскую школу с похвальным отзывом.

Рабочий на разных должностях, в 1919 году поступил на рабфак при Смоленском Государственном Университете, в 1922 году в Московскую горную академию. Руководителем дипломного проекта у студента Требина Ф. А. был академик Л. С. Лейбензон. Окончив 1929 году Горную академию, получил направление на нефтяные промыслы «Эмбанефти»

 В 1929—1931 годах — инженер нефтяного промысла, инженер по газу, а затем главный инженер конторы добычи и переработки нефти и газа треста «Эмбанефть»
 В 1931—1934 годах — ассистент, доцент, заместитель заведующего кафедрой, и. о. заместителя директора Московского нефтяного института им. И. М. Губкина.
 В 1934—1938 годах — докторантура в институте горючих ископаемых АН СССР.
 В 1941 году — защита докторской диссертации на тему «Особенности движения сырой нефти в песчаных коллекторах».
 С августа по октябрь 1941 года на Ленинградском фронте. Отозван для работ по эвакуации и консервации нефтяных промыслов.
 С 28 июля 1945 по 25 марта 1950 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Венесуэле.
 В 1957—1971 годах — заведующий кафедрой разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений, научный руководитель проблемной лаборатории по газу МИНХ и ГП им. Губкина.
 В 1961—1965 годах — директор ВНИИГАЗа (в настоящее время ООО Газпром ВНИИГАЗ).

Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ученики 

 Макогон Ю. Ф. (1962)
 Басниев К. С.
 Гриценко А. И.
 Закиров С. Н.
 Сиротин А. М.
 Маслов И. И.
 Геогргиев Г. Д.
 Булавинов Л. Б.
 Тимашев А. Н.
 Балыбердина И. Т.
 Савченко В. В.
 Задора Г. И.
 Петров В. Н.
 Кондрат Р. М.
 Касымов Ш. А.
 Мамовов И. М.
 Цайгер М. А.

Научные труды 
Автор более 100 научных работ, пособий и учебников
 Ф. А. Требин; под ред. Г. А. Саркисянца. Газовый фактор на промыслах Майнефти. Изучение фонтанных скважин залежи «С» апшеронских промыслов М.; Л.: Гос. науч.-техн. нефт. изд-во, 1932. — 39 с.
 И. М. Муравьев, Ф. А. Требин. Курс эксплуатации нефтяных месторождений в 2-кн. /- М.; Л.: Гостоптехиздат, 1937. Ч. 1: Физические основы добычи нефти и принципы разработки нефтяных месторождений. — 352 с.
 Требин Ф. А. Нефтепроницаемость песчаных коллекторов М.; Л.: Гостоптехиздат, 1945. — 139 с.
 Требин Ф. А. Исследования по фильтрации неоднородных систем и их использование при гидродинамических расчетах разработки нефтяных месторождений. — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — 42 с.
 Требин Ф. А. Турбинное бурение — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — 42 с.
 Требин Ф. А. Материал в помощь лектору на тему «Технический прогресс в нефтяной промышленности СССР за 40 лет»- М., 1957. — 40 с.
 Ф. А. Требин, Г. В. Щербаков, В. П. Яковлев. Гидромеханические методы исследования скважин и пластов — М.: Недра, 1965. — 276 с.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1964);
 Орден Ленина (1954),
 Ордена Трудового Красного Знамени (1943 и 1958);
 Орден Знак Почёта (1942),
 Медали «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «В память 250-летия Ленинграда».

О нём 
 Ю. П. Коротаев, Л. Б. Булавинов, В. Н. Петров Профессор Ф. А. Требин (1904—1971) М-во общ. и высш. проф. образования. Гос. акад. нефти и газа им. И. М. Губкина. М. Нефть и газ 1996 32, [1] с. 20 см

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Университета нефти и газа
 Персональная страница на сайте кафедры Разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений
 Справочник по истории Коммунистической партии
 Персональные данные на сайте Фотоархив СО РАН

 
Выпускники Московской горной академии
Военные автомобилисты Великой Отечественной войны
Нефтяники России
Нефтяники СССР
Газовая промышленность
Персоналии:Газпром
Послы СССР в Венесуэле
Похороненные на Новодевичьем кладбище